Pleurodonta — клада ящірок інфраряду Ігуаноподібні (Iguania). Pleurodonta перекладається з грецької як «бічні зуби» і є однією з двох груп інфраряду. Інша клада називається Acrodonta, що означає «верхні зуби». Назви клад вказують на положення зубів на щелепі, що є основною морфологічною характеристикою поділу інфраряду. Інколи замість терміну Pleurodonta використовують термін Iguanoidea.

Також Pleurodonta є синонімом черевоногих молюсків роду Pleurodonte.

Філогенія 
Філогенічна кладограма створена за Daza et al. (2012) згідно з морфологічним аналізом сучасних ігуаноподібних.

Примітки 

Ящірки